EHF Champions Trophy – torneo di pallamano maschile
EHF Champions Trophy – torneo di pallamano femminile